Polne ist die Bezeichnung für

 Polne (Słońsk), Dorf in der Woiwodschaft Lebus in Polen
 Polne (Barwice), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Polne (Mirosławiec), Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen